Triuridaceae är en familj av enhjärtbladiga växter. Triuridaceae ingår i ordningen Pandanales, klassen enhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Triuridaceae 53 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Enhjärtbladiga blomväxter
Triuridaceae